Adrien Lauper, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue actuellement au HC Fribourg-Gottéron au poste d’attaquant.

Biographie  
 
Adrien Lauper débute en Ligue nationale A en 2005 avec le HC Fribourg-Gottéron. Après un détour par la Ligue nationale B à La Chaux-de-Fonds, durant la saison 2006-2007, puis un crochet pendant la saison suivante à Neuchâtel, il s’impose dans son club formateur. Il quitte les bords de la Sarine pour se lier avec HC Bienne en 2011, mais ne reste qu’une saison et demie dans le Seeland, avant d’être échangé en  à Fribourg-Gottéron contre Sebastian Sutter. En 2014, il s’engage avec le HC Ambrì-Piotta, où il évolue encore actuellement.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
 2005

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Fribourg-Gottéron U20|| Jr. Élites A|| 31|| 3|| 1|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Fribourg-Gottéron U20|| Jr. Élites A||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 19|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Fribourg-Gottéron U20|| Jr. Élites A||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007|| Fribourg-Gottéron||  LNA|| 21|| 0|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007 || HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 33|| 1|| 8|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Fribourg-Gottéron U20|| Jr. Élites A|| 9|| 7|| 6|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Fribourg-Gottéron||  LNA|| 49|| 1|| 0|| 1|| 20|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008 || Neuchâtel Young Sprinters||  LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 43|| 1|| 4|| 5|| 8||11 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 2008-2009 || Neuchâtel Young Sprinters|| LNB|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 48|| 4|| 8|| 12|| 10||7 ||0 || 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 47|| 7|| 9|| 16|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Bienne || LNA|| 47|| 4|| 6|| 10|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013||HC Bienne||LNA||30||1||0||1||4||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 || Fribourg-Gottéron||LNA||14||0||2||2||4||15||1||3||4||29
|-
| 2012-2013 || HC La Chaux-de-Fonds||LNB||2||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Fribourg-Gottéron||LNA||41||5||5||10||14||6||0||0||0||0
|-
| 2014-2015||HC Ambrì-Piotta||LNA||45||6||8||14||24||12||2||1||3||14
|-
| 2015-2016||HC Ambrì-Piotta||LNA||50 || 9 || 7 || 16 || 45 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 47 || 5 || 5 || 10 || 38 || 11 || 0 || 2 || 2 || 33
|-
| 2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 48 || 2 || 0 || 2 || 35 || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2018-2019 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 2 || 4 || 6 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Fribourg-Gottéron || LNA || 45|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Ajoie || LNB || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HCB Ticino Rockets || LNB || 20 || 4 || 4 || 8|| 6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2021-2022|| HCB Ticino Rockets || LNB ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1987
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta